Nouri al-Maliki (1950-), le premier ministre irakien depuis le  ;
 Riyad Al-Maliki (1955-), le ministre palestinien des affaires étrangères ;
 Salam al-Maliki, un homme politique irakien.